Oracle [ˈorəkl] (anglicky věštírna, věštba, orákulum či prorok) může znamenat:

firma a software
 Oracle Corporation, americká softwarová a poradenská firma
 Oracle Database – relační databázový systém
 Oracle Spatial – software pro práci s prostorovými objekty
 Oracle Open Office, kancelářský balík, viz též StarOffice

jiné významy
 orákulum (vyčíslitelnost) – výpočetní model používaný v teorii vyčíslitelnosti
 The Oracle – album americké metalové kapely Godsmack
 Vědma (Matrix) – postava z filmu Matrix (anglicky „“)